Елена Писарева:
 Писарева, Елена Владимировна (род. 1967) — российский политик, председатель Новгородской областной думы с 21 декабря 2011 года.
 Писарева, Елена Фёдоровна (1853—1944) — русская писательница, переводчик и философ.